Konserwatorium Muzyczne w Toruniu – polska szkoła muzyczna, istniejąca w latach 1921–1939 w Toruniu.

Historia 
Konserwatorium powołano do życia 1 września 1921 roku, a jego założycielem było Pomorskie Towarzystwo Muzyczne w Toruniu. W jego skład wchodziły: szkoła wstępna (kurs dwuletni), liceum (kurs czteroletni) i kursy wirtuozowskie. Szkoła posiadała także oddziały kształcące organistów i dyrygentów. W 1925 roku uczyło się tu ok. 110 uczniów w 4 klasach fortepianu, 2 klasach skrzypiec i po jednej klasie wiolonczeli, śpiewu, gimnastyki rytmicznej, teorii muzycznej, harmonii, historii muzyki oraz historii sztuki. Pierwszą siedzibą konserwatorium była kamienica zlokalizowana przy ulicy Chełmińskiej 16. W pierwszych latach działalności szkoła borykała się z problemami zarówno finansowymi, jak również lokalowymi, zmieniając kilka razy swą siedzibę. Ważnymi datami w historii placówki był rok 1925, kiedy to nadano jej status szkoły wyższej, oraz rok 1935, kiedy ustanowiono dla niej kuratora, co znacznie poprawiło jej finanse. W tym samym okresie szkoła zyskała stałą siedzibę, którą został Dwór Artusa. Stabilność finansowa i własna siedziba sprawiły, że szkoła poszerzyła grono pedagogów oraz liczbę uczniów. Pod koniec lat 30. XX w. ówczesne władze miasta wraz z konserwatorium podjęły próbę utworzenia w mieście orkiestry symfonicznej oraz budowy filharmonii. Wybuch II wojny światowej zaprzepaścił te plany. W 1945 roku na bazie konserwatorium utworzono w Toruniu Instytut Muzyczny, który w 1947 roku został upaństwowiony.

Obecnie tradycje muzyczne w Toruniu kontynuuje Zespół Szkół Muzycznych im. Karola Szymanowskiego oraz Pomorskie Towarzystwo Muzyczne, które reaktywowano w 2012 roku.

Dyrektorzy

Absolwenci 
 Wawrzyniec Żuławski

Zobacz też 
 Oświata i wychowanie w Toruniu
 Uczelnie i placówki naukowe w Toruniu

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Pomorskie Towarzystwo Muzyczne

Uczelnie w Toruniu
Muzyka w Toruniu